Серге́й Муравьёв:
 Муравьёв, Сергей Анатольевич (род. 1976) — российский тенор, лауреат международных конкурсов, солист Нижегородского театра оперы и балета.
 Муравьёв, Сергей Игоревич (род. 1975) — артист театра и кино, актёр Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.
 Муравьёв, Сергей Никитич (род. 1938) — переводчик, специалист по античной философии и истории.